Amerikai Egyesült Államok
 Crowley (Colorado)
 Crowley (Mendocino megye, Kalifornia)
 Crowley (Tulare megye (Kalifornia)
 Crowley (Louisiana)
 Crowley (Malheur megye, Oregon)
 Crowley (Polk megye, Oregon)
 Crowley (Texas)
 Crowley megye, Colorado
 Crowley-tó, Kalifornia